est la formule brute de plusieurs isomères.

 cyclohepta-1,2-diène, numéro CAS 
 cyclohepta-1,3-diène, numéro CAS 
 cyclohepta-1,4-diène, numéro CAS 

 norbornène, numéro CAS